{{Infobox Compétition sportive
| titre             = Jeux panaméricains 2011
| charte            = volley-ball
| organisateur      = NORCECA
| nombre d'éditions = 
| image              = 
| lieu              = 
| date              = du au 
| participants      = tournoi final : 8 équipes
| site              = Guadalajara
| vainqueur         = Volley masculin :Volley féminin : 
| meilleur joueur   = Volley masculin :Wilfredo León Volley féminin :Yoana Palacios 
| site web          = NORCECA
| précédent lien         = Volley-ball masculin aux Jeux panaméricains de 2007
 | précédent texte        = Brésil 2007
| suivant lien           = Volley-ball aux Jeux panaméricains de 2015
 | suivant texte          = Toronto 2015
}}

Les compétitions de volley-ball aux Jeux panaméricains de 2011''' ont lieu du 15 au  à Guadalajara, au Mexique.

Compétition féminine 
La  de l'épreuve de volley-ball féminin a lieu lors des  Jeux panaméricains et se déroule du 15 octobre au  à Guadalajara au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 5 à 8

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Yoana Palacios 
 Meilleur attaquante : Yoana Palacios 
 Meilleur défenseuse : Brenda Castillo 
 Meilleur passeuse : Dani Lins 
 Meilleur contreuse : Lauren Gibbemeyer 
 Meilleur réceptionneuse : Brenda Castillo 
 Meilleur serveuse : Gyselle Silva 
 Meilleur marqueuse : Bethania De la Cruz 
 Meilleur libéro : Brenda Castillo

Compétition masculine 
La  de l'épreuve de volley-ball masculin a lieu lors des  Jeux panaméricains et se déroule du 24 octobre au  à Guadalajara au Mexique.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Tour final

Places 5 à 8

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Wilfredo León 
 Meilleur attaquant : Wallace de Souza 
 Meilleur défenseur : Blair Bann 
 Meilleur passeur : Bruno Rezende 
 Meilleur contreur : Sebastian Solé 
 Meilleur réceptionneur : Mario Da Silva 
 Meilleur serveur : Fernando Hernandez Ramos 
 Meilleur marqueur : Ivan Contreras 
 Meilleur libéro : Hector Mata

Liens internes

Liens externes

2011
Jeux panaméricains de 2011
Jeux panaméricains
Compétition de volley-ball au Mexique